Pontianak (Chin.: Khuntien) ist eine indonesische Stadt auf der Insel Borneo. Sie ist die Hauptstadt der Provinz Kalimantan Barat (Westborneo) und hat rund 646.661 Einwohner.

Lage 
Die Stadt liegt im Südwesten der Insel, an der Mündung des Flusses Kapuas, fast genau am Äquator. Die Stadtmitte befindet sich knapp 3 Kilometer südlich des Äquators. Daher wird Pontianak auch häufig Kota Khatulistiwa (Äquatorstadt) genannt.

Stadtgliederung 
Pontianak ist in sechs Distrikte (Kecamatan) untergliedert, die sich wiederum in 29 Kelurahan unterteilen.

Wirtschaft und Bildung 
Pontianak hat einen Flughafen und einen bedeutenden Hafen, wo unter anderem Gummi, Palmöl, Zucker, Kopra, Pfeffer und Gold exportiert werden. Gold wird von einem Bergwerk in der Nähe der Stadt abgebaut, der Pfeffer wird im Umland der Stadt angebaut. Andere wichtige Wirtschaftszweige sind der Schiffbau und die Weiterverarbeitung landwirtschaftlicher Produkte. Pontianak ist außerdem Sitz zweier Universitäten. Eine davon, die Tanjungpura-Universität, wurde 1963 gegründet; sie ist im Stadtzentrum gelegen.

Geschichte 
Die Stadt wurde 1771 von arabischen Schiffsreisenden und Händlern gegründet, die hier auch ein Sultanat errichteten. Schon 1778 gründeten die Holländer hier einen Handelsposten der Niederländischen Ostindien-Kompanie. Schließlich kam die Stadt in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts unter niederländische Kontrolle und war Teil des niederländischen Kolonialbesitzes. Im Zweiten Weltkrieg war Pontianak von Japanern besetzt. 1950 wurden der Südteil der Insel Borneo und die Stadt Pontianak Teil des neu gegründeten Indonesien.

Klima

Söhne und Töchter 
 Samuel Oton Sidin (* 1954), römisch-katholischer Ordensgeistlicher, Bischof von Sintang

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Indonesien
Ort in Asien
Ort auf Borneo
Geographie (Kalimantan Barat)